Следващата таблица е на интеграли с (примитивни функции) на логаритмични функции. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли.

Във всички случаи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграли